Berrydale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Berrydale (Florida)
 Berrydale (Washington)